Дарья Владимировна Лушина (родилась 1 ноября 1996) — российская регбистка, чемпионка Европы 2016, 2017, 2018 и 2021 годов, мастер спорта России международного класса, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Кубань» (г. Краснодар).

Биография 

Воспитанница ДЮСШ «Долгопрудненские Соколы». Выступала до 15 лет за команду мальчиков 1997 года рождения. В возрасте 15 лет перешла в женскую команду мастеров «Славянка», затем перешла в клуб «Химки». Первый тренер — Валерий Валентинович Романов. Как капитан юниорской сборной России по регби-7 выступила на чемпионате Европы 2014 года, где заняла с командой 4-е место.

В составе сборной России по регби-7 четырежды выигрывала чемпионат Европы в 2016, 2017, 2018 и 2021 годах (этапы в Лиссабоне и Москве), становилась серебряным призёром чемпионата Европы 2015 года. В 2017 году на первом этапе чемпионата Европы во французском городе Мальмор-сюр-Коррез Дарья набрала 28 очков благодаря исполняемым реализациям. В Мировой серии по регби-7 в 99 играх набрала 217 очков благодаря 13 попыткам и 76 реализациям.

Бронзовый призёр летней Универсиады 2019 года по регби-7 в Неаполе (представляла Уральский государственный университет физической культуры). В июле 2021 года включена в заявку команды ОКР на Олимпиаду в Токио.

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбистки России
Чемпионы Европы по регби-7
Игроки женской сборной России по регби
Игроки женской сборной России по регби-7
Игроки ЖРК «РЦСП по ИВС»
Игроки ЖРК «Химки»
Регбисты на летних Олимпийских играх 2020 года